Солнечное затмение 8 апреля 2024 года — полное солнечное затмение 139 сароса, полную фазу которого можно будет наблюдать на территории Мексики, США и Канады. Частные фазы затмения будут видны в Северной Америке, а также частично в Западной Европе и в Центральной Америке.
Это затмение является повторением через сарос полного солнечного затмения 29 марта 2006 года. Следующее затмение данного сароса произойдёт 20 апреля 2042 года.

Основные населённые пункты, где можно будет наблюдать полное затмение

Карбондейл станет уникальным местом, где будут наблюдаться 2 полных солнечных затмения в течение 7 лет — в 2017 и в 2024 годах.

Ссылки 
 Интерактивная карта Ксавье Юбе полного солнечного затмения 8 апреля 2024 года с обстоятельствами явления для данной точки
 Интерактивная карта НАСА полного солнечного затмения 8 апреля 2024 года с обстоятельствами явления для данной точки

2024-04-08
2024 год в науке
Апрель 2024 года